Závadka kan verwijzen naar de volgende Slowaakse gemeenten:
 Závadka (okres Gelnica)
 Závadka (okres Humenné)
 Závadka (okres Michalovce)